Чемпионаты ГДР среди мужчин и женщин проводились каждый год в период с 1950 по 1990 гг.

Наибольшее количество чемпионских титулов у мужчин выиграл В. Ульман, единолично победивший или разделивший победу в 11 турнирах. 6 титулов у Р. Кнаака.

В женских чемпионатах чаще всех побеждала В. Новарра (7 раз). 4 титула завоевала Э. Келлер-Герман. Еще у нескольких шахматисток 2 или 3 победы.

Чемпионаты ГДР среди мужчин

Советская зона оккупации Германии

ГДР

Чемпионаты ГДР среди женщин

Советская зона оккупации Германии

Чемпионаты ГДР 
За исключением турниров 1952, 1953 и 1954 гг., проводились параллельно с мужскими чемпионатами.

Примечания 

Германия ГДР
Чемпионаты Германии по шахматам
Шахматы в ГДР